Chövsgöl kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Chövsgöl, sjö, 
 Chövsgöl (provins), 
 Chövsgöl (distrikt), Dornogobi, 

Robotskapade Mongolietförgreningar